Ников може да се отнася за:
 Атанас Ников (1858-1906), български революционер
 Петър Ников (1884-1938), български историк
 Христо Ников, няколко души с това име